Кудашев-1 — самолёт, построенный в 1910 году профессором Киевского политехнического института А. С. Кудашевым.

Биплан деревянной конструкции с вынесенными на фермах передним рулём высоты и хвостовым оперением (стабилизатор и руль направления). Длина самолёта 10 м, размах крыльев 9 м, их суммарная площадь 34 м². Обтяжка крыльев — из прорезиненного полотна, двигатель «Анзани» мощностью 25,7 кВт. Полётная масса 420 кг. Полёт, выполненный Кудашевым 23 мая (5 июня) 1910 года на Сырецком ипподроме в Киеве, стал первым в России полётом самолёта отечественной постройки.

См. также 
 Кудашев, Александр Сергеевич
 Кудашев-4

Литература

Ссылки 
 http://crimso.msk.ru/Site/Crafts/Craft21163.htm
 https://web.archive.org/web/20160305015841/http://www.open-sky.su/?category=27&class=news_main&id=163

Экспериментальные самолёты Российской империи
Самолёты Кудашева
Появились в 1910 году в России